Miejscowości w USA:
 Fairplay – jednostka osadnicza w stanie Karolina Południowa, w hrabstwie Oconee
 Fairplay – miejscowość w stanie Kolorado, w hrabstwie Park
 Fairplay – jednostka osadnicza w stanie Maryland, w hrabstwie Washington

Gminy w USA:
 Fairplay (ang. Fairplay Township) – gmina w stanie Arkansas, w hrabstwie Saline
 Fairplay (ang. Fairplay Township) – gmina w stanie Indiana, w hrabstwie Greene
 Fairplay (ang. Fairplay Township) – gmina w stanie Kansas, w hrabstwie Marion
Inne:
 Fairplay – singiel polskiej grupy muzycznej Flapjack z 1995
 Fairplay – album polskiej grupy muzycznej Flapjack z 1996
Zobacz też:
 Fair play – zasada sportowa